Název Skály má více významů:

obce
 Skály (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Skály (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice

částí obcí
 Skály (Horní Město) – ves v obci Horní Město v okrese Bruntál
 Skály (Teplice nad Metují) – ves v obci Teplice nad Metují v okrese Náchod
 Skály (hrad) – hrad u Teplic nad Metují
 Skály (hrad u Jimramova)

přírodní objekty
 Skály (536 m) – vrchol severně od obce Držková v okrese Zlín
 Skály (přírodní památka) – chráněné území na svahu stejnojmenné hory
 Prosecké skály – přírodní památka v Praze na Proseku

jiný význam
 odbočka Skály, železniční odbočka v Praze (katastrální území Kyje), na níž se oddělují tratě 070 a 231

Související články 
 Skála
 Skalka
 Skalky

Externí odkazy